

Велін — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Велін — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.

Люди 

 Роберто Велін (1966) — шведський професійний боксер, чемпіон Європи серед аматорів.

Див. також 
 Велин — село в Україні